Der Kent Cup 1987 war ein professionelles Snooker-Einladungsturnier, das im Rahmen der Saison 1986/87 vom 5. bis zum 8. März 1987 im Beijing Indoor Stadium in der chinesischen Hauptstadt Peking ausgetragen wurde. Sieger wurde in einem rein englischen Finale Willie Thorne mit einem 5:2-Sieg über Jimmy White. Mit Steve Davis spielte ein weiterer Engländer das höchste Break des Turnieres, es war eine Aufnahme von 134 Punkten.

Preisgeld 
Namensgebender Sponsor war die Zigarettenmarke Kent, eine Marke von British American Tobacco. Insgesamt wurden 100.000 Pfund Sterling als Preisgeld ausgeschüttet, von denen 30.000 £ an den Sieger gingen. Die weitere Verteilung des Preisgelds ist nicht bekannt.

Turnierverlauf 
Das Turnier wurde von Barry Hearn und seinem Unternehmen Matchroom Sport entwickelt, wie schon ein Jahr zuvor das China Masters. Obgleich viele Beobachter vornherein von einem Misserfolg des neuen Kent Cups ausgingen, entwickelte sich das Turnier zu einer beachteten Veranstaltung in China. Obgleich der Sport in China kaum verbreitet war, stieß das Turnier im Turnierverlauf auf ein immer größeres Interesse. Von wenigen hundert Zuschauern zu Beginn stieg die Anzahl der Zuschauer bis zum Finale auf 1.200, wenngleich damit die 5.400 Menschen fassende Arena immer noch recht spärlich besetzt war. Die Fernsehübertragung wurde von geplanten fünf Stunden auf zehn Stunden verdoppelt. Das Finale sahen schließlich 100 Millionen Menschen vor ihren Fernsehgeräten. Der chinesische Sportverband bat Barry Hearn am Ende des Turnieres um eine Fortführung im nächsten Jahr, was Hearn auch tatsächlich umsetzte. China entwickelte sich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten zu einem der wichtigsten Märkte des Snookersports.

Zum Turnier wurden 16 Spieler eingeladen, acht britische Spieler der Weltspitze und acht chinesische Amateure. Das Turnier wurde strikt im K.-o.-System gespielt. Nach der ersten Runde im Modus Best of 3 Frames wurden Viertel- und Halbfinale im Modus Best of 7 Frames und das Endspiel im Modus Best of 9 Frames ausgetragen.

Finale 
Alle Amateure schieden bereits in der ersten Runde aus, als einziger konnte Zhang Yanbin in seiner Partie gegen Jimmy White überhaupt einen Frame gewinnen. Nach klaren Viertelfinalspielen waren die beiden Halbfinals knappe Angelegenheiten. White geriet gegen Neal Foulds bereits mit 2:3 in Rückstand, gewann dann aber doch noch mit 4:3. Im anderen Halbfinale führte Willie Thorne bereits mit 3:1, ehe der dreifache Weltmeister Steve Davis unter anderem mit einem 134er-Break noch ausglich. Schließlich konnte Thorne aber den Decider gewinnen. Im Finale war es White, der den ersten Frame für sich entschied, ehe Thorne mit 4:1 in Führung ging. Diesen Rückstand konnte White nicht mehr einholen; er verkürzte zwar noch auf 4:2, dann machte aber Thorne mit einem 126er-Break den Sack zu und gewann die Debütaustragung des Kent Cups.

Century Breaks 
Vier Spieler spielten während des Turnieres insgesamt sechs Century Breaks. Während Willie Thorne der einzige war, der in mehr als einer Aufnahme genau oder mehr als hundert Punkte erreichte, spielte Steve Davis das höchste Break des Turnieres.
  Steve Davis: 134
  Willie Thorne: 126, 107 (2×), 105
  Neal Foulds: 107

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Billardturnier in Peking
Snookerveranstaltung 1987